Robert Edwards – fisiologo britannico (1925-2013), Nobel per la medicina nel 2010
Robert Edwards – storico irlandese (1909-1988)
Robert Edwards – matematico australiano (1926-2000), specialista in analisi funzionale
Robert Edwards – aracnologo britannico
Robert Edwards – regista statunitense
Robert Edwards – giocatore di football americano statunitense